A Jaguar Racing egy volt brit Formula–1-es csapat, az 1999-ben megszűnt Stewart csapat utódja. A Jaguar 2000-ben debütált a Formula–1-ben, az ausztrál nagydíjon. 2016-tól a Formula–E-ben versenyeznek Panasonic Jaguar Racing néven.

A csapat története

Formula–1 

1999 végén a Ford megvásárolta a Stewart Grand Prix-t. A csapat 2000-es versenyzőpárosa Eddie Irvine, aki az előző évben Ferrarinál második lett a bajnokságban, és az előző évben Stewartos Johnny Herbert lett. A debütáló versenyen mindkét pilóta feladni kényszerült a futamot. 2001-re Herbert helyére Luciano Burti érkezett, aki a csapat korábbi tesztversenyzője volt. A spanyol nagydíjon Burti a Prosthoz került így Pedro de la Rosa ült az autóba Az év közepén Bobby Rahal csapatfőnököt a háromszoros világbajnok Niki Lauda váltotta fel. 2002-ben maradt az Irvine, de la Rosa páros. Az év vége felé az új csapatfőnök Richard Parry Jones lett, akit még többen követtek. 2003-ban az új versenyzőpáros Mark Webber és Antônio Pizzonia lett, utóbbit később Justin Wilson helyettesítette. 2004-re Webber új csapattársa az osztrák Christian Klien lett. A monacói nagydíjon különleges festéssel indultak, az Ocean’s Twelve – Eggyel nő a tét című filmet reklámozták, mindkét autó orrára egy-egy 250 000 dollár értékű gyémántot helyeztek. Klien az első körben ütközött és a gyémánt elveszett. A nagy sikerre való tekintettel még számos film bemutatóját prezentálták a versenyautók ily módon.

A Formula–1-ben futott 67 versenye és öt szezonja során a csapat nem szerzett egyetlen első rajthelyet és futamgyőzelmet sem. Legjobb szezonja 2003 volt, ebben az évben összesen 18 pontot gyűjtöttek. Legjobb helyezése két harmadik hely volt, melyeket a 2001-es Monacói, és a 2002-es olasz nagydíjon szerzett Eddie Irvine. A csapat minden évében a Cosworth motorjait használta. 2004 végén a hosszantartó sikertelenség miatt, a Ford Motor Company a Jaguar Racinget, a Cosworthal együtt eladta Dietrich Mateschitznak, aki a csapatnak a Red Bull Racing nevet adta.

Formula–E

Eredmények

Formula–1 
(táblázat értelmezése)

Formula–E

Győzelmek listája

* Folyamatban lévő szezon.
† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 90%-át teljesítette.
° FanBoost

Jegyzetek

Források

Külső hivatkozások

Megszűnt Formula–1-es csapatok